Костарев — фамилия.

Известные носители 
 Костарев, Александр Владимирович (род. 1954) — российский рок-музыкант, гитарист.
 Костарев, Антон Дмитриевич (1928—1985) — механизатор, заведующий гаражом колхоза «Урал», Герой Социалистического Труда.
 Костарев, Вадим Владимирович (1913-1990) – советский учёный, основоположник отечественной метеорологической радиолокации, Лауреат Государственной премии СССР.
 Костарев, Виталий Петрович (1929—2010) — советский хоккеист, мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР.
 
 Костарев, Олег Владимирович (род. 1986) — российский террорист.

